Elizabeth Anscombe, een Brits filosofe
 Francis Anscombe, een Brits statisticus
 het kwartet van Anscombe, vernoemd naar Francis Anscombe.